Гран-при Бельгии  года — двенадцатый этап чемпионата мира в классе Формулы-1  года, проходил с 28 по 30 августа 2009 года на трассе Спа-Франкоршам. Гонка состояла из 44 кругов, а общая дистанция гонки составила 308,2 км. Победителем гонки стал Кими Райкконен на автомобиле «Ferrari», стартовавший с 6 позиции. Вторым финишировал Джанкарло Физикелла, который вслед за первым поулом оформил и первый подиум для «Force India». Тройку лидеров замкнул Себастьян Феттель на автомобиле «Red Bull». Лидер текущего сезона Дженсон Баттон и чемпион мира  года Льюис Хэмильтон уже на 1 круге завершили гонку из-за аварии.

Квалификация 
Автомобили, использовавшие систему KERS отмечены знаком "‡"

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-4 Джанкарло Физикелла

5-14 Кими Райкконен

15-16 Себастьян Феттель

17 Нико Росберг

18-31 Кими Райкконен

32-35 Себастьян Феттель

36-44 Кими Райкконен

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Бельгии